Sixenhof ist der Name folgender Orte:

 Sixenhof (Essingen), Hof in der Gemeinde Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sixenhof (Kreßberg), Gehöft im Ortsteil Waldtann der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg